

Patronyme 

 Eduardo Vilches (1963-), joueur chilien de football ;
 Héctor Vilches (1926-1998), joueur uruguayen de football ;
 Luis Vilches (1976-), matador espagnol ;
 Raúl Vilches (1954-2022), joueur de volley-ball cubain.

Toponyme 
 Vilches, commune espagnole de la province de Jaén.